włoska nazwa wyspy Vis – Bitwa pod Lissą
niem. Deutsch Lissa – Leśnica
niem. Lissa – Lasów
niem. Polnisch Lissa – Leszno
niem. Lissa an der Elbe – Lysá nad Labem
 Lissa, Zofia – polski muzykolog